Рюрюкё Синсай () — японский художник направления укиё-э. Упоминается с  1794 года, период творчества пришёлся на 1799—1823 гг. Известен гравюрами-суримоно с натюрмортами, пейзажами (в стилистике которых просматривается европейское влияние) и портретами красавиц (бидзинга).

Ученик Таварая Сори I, а затем Хокусая, от которого в 1800 году взял творческое имя Синсай. Среди учеников Хокусая отличался самобытностью, избежав прямого подражания учителю.

Работы

Примечания 

Художники укиё-э
Художники Японии